

«Футбол» — российский спутниковый и кабельный телеканал, посвящённый футболу. Начал вещание 30 июля 2007 года. 

Телеканал присутствует в кабельных сетях России, Армении и стран Балтии, таких как: «Ростелеком», «Орион Экспресс», «ТТК», «Центральный телеграф», «Билайн», «МТС», «NetByNet», «SPB TV» и др.

22 мая 2017 года перешёл на формат вещания 16:9, а 18 октября 2017 года — на вещание в формате высокой чёткости (HD).

Трансляции 
  Чемпионат Нидерландов — 3 матча каждого тура в прямом эфире;
  Английская Футбольная лига EFL (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) — до 4 матчей в туре в прямом эфире;
  Турецкая Суперлига

Ранее транслировались 
Чемпионаты:
  Шотландская Премьер-лига (сезоны 2008/09 — 2009/10, 2013/14);
  Украинская Премьер-Лига (сезоны 2010/11 — 2012/13);
  Чемпионат Швейцарии по футболу (сезон 2011/12);
  Чемпионат Бельгии по футболу (сезоны 2009/10 — 2011/12).
Кубки:
  Кубок Нидерландов по футболу (сезоны 2009/10 — 2011/12);
  Кубок Футбольной лиги (сезон 2008/09).
  Чемпионат Португалии
  Чемпионат Аргентины — 3 матча каждого тура в прямом эфире;

Программы 
Все программы транслируются с русским переводом.
 «World of Football» — получасовая телепередача из Швеции о мировом футболе. Передача посвящена обзорам матчей чемпионатов Испании, Франции и Швеции, а также азиатской Лиги Чемпионов, последним новостям футбола за рубежом и трансферным кампаниям межсезонья.

Комментаторы 
 Максим Алексеев
 Станислав Редикульцев
Дмитрий Орлов
Алексей Пешнин
Антон Васятин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала «Футбол»
 

Спутниковые телеканалы России
Телеканалы на русском языке
Спортивные телеканалы
Футбольные телеканалы
Телеканалы, запущенные в 2007 году
HD-телеканалы